Sri Lankaans basketbalteam (mannen)
 Sri Lankaans basketbalteam (vrouwen)